Die 51. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  51. Reserve-Division (Deutsches Kaiserreich)
  51. Division (Königreich Italien)
  51. Division (Japanisches Kaiserreich)
  51. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  51st (Highland) Division (Vereinigtes Königreich)
  51st Infantry Division (Vereinigte Staaten)
  51. Division (Commonwealth der Philippinen), verteidigte Süd-Luzon während des Pazifikkrieges
  51. Schützendivision (Sowjetunion), 1919 in Fernost aufgestellt, 1941 in Sewastopol
  51. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Fliegende Verbände 
  51. Luft-Division (Japanisches Kaiserreich)
  51. Ausbildungs-Luft-Division (Japanisches Kaiserreich)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern